A kezelés (The Sessions), 2012-es amerikai film
 A kezelés (De behandeling)), 2014-es belga film